Arakawa Under the Bridge – manga di Hikaru Nakamura, pubblicato a partire da dicembre 2004
 Arakawa Under the Bridge – dorama stagionale estivo giapponese
 Arakawa Under the Bridge –  film del 2012 diretto da Ken Iizuka